Famiglia Cignoli, trucidata il 20 maggio 1859, durante la seconda guerra di indipendenza
Oreste Cignoli (1893-1980), corridore ciclista